Daunkogel kan syfta på:

Österrike
 Windacher Daunkogel – en 3348 m  hög bergstopp i Tyrolen 
 Westlicher Daunkogel – en 3301 m  hög bergstopp i Tyrolen  
 Östlicher Daunkogel – en 3330 m hög bergstopp i Tyrolen